Тексту́ра (, від texo — «тчу») — видимий малюнок поверхні (текстура деревини, тканини, мармуру).

 Текстура — шрифт, різновид готичного письма

 Текстура — растрове зображення, що накладається на поверхню
 Текстура (у кристалографії) — переважна орієнтація кристалів у полікристалічних зразках
 Текстура (у космології) — тип топологічних дефектів у структурі простору-часу, що утворюється, коли порушується складна симетрія фізичних полів
 Текстура гірських порід — взаємне розміщення частинок, з яких складається гірська порода.
 Текстура вугілля — просторове розташування компонентів вугілля незалежно від їхньої величини, форми й речовинного складу.
 Текстура деревини

Примітки